Jhala (muziek);
 Jhala (clan), een hindoestaanse clan.